Topdivisie 1994 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het derde seizoen van de hoogste voetbalcompetitie in Kazachstan, die sinds 2008 de Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het derde seizoen van de Topdivisie werd gespeeld tussen 30 april 1994 en 18 oktober van dat jaar.

De bedoeling van de Qazaqstannıñ Futbol Federacïyası was geweest om de competitie terug te brengen van 25 ploegen (Kökşetaw FK had zich na een aantal speeldagen in het seizoen 1993 teruggetrokken) naar 17 ploegen. Omdat Dostıq FK Almatı zich vlak voor het nieuwe seizoen eveneens terugtrok, bleef er een even aantal clubs over, waarmee de competitie 1994 werd gestart. De opzet ervan was ingrijpend gewijzigd: alle ploegen speelden twee maal tegen elkaar; er was geen aparte kampioens- of degradatiecompetitie, dus na 30 speeldagen was de competitie beëindigd. Daarom kon de competitie ook later beginnen en eerder ophouden dan vorig seizoen.

Het aantal naamswijzigingen was ook kleiner dan vorig seizoen: van de tien wijzigingen waren drie echt nieuwe namen en de overige zeven werden ingegeven doordat drie Kazachse steden (Alma-Ata, Semïpalatïnsk en Uralsk) begin 1994 officieel hun Kazachse naam aannamen.

Kampioen werd voor het eerst Elimay FK Semey met een aanzienlijke voorsprong op titelverdediger Ansat FK Pavlodar. Het verval van de eerste kampioen van het onafhankelijke Kazachstan en de voormalige topper uit de Sovjet-competitie, Qayrat FK Almatı, dat zich in de tweede helft van vorig seizoen al in had afgetekend, zette verder door: de club eindigde als 11de. Na drie seizoenen Topdivisie waren er dus drie verschillende kampioenen. Ook het bekertoernooi kende na dit seizoen drie verschillende winnaars: dit jaar was Vostok FK Öskemen in de finale met 1-0 te sterk voor Aktyubïnec FK Aktyubïnsk.

Promovendi waren er dit jaar door de inkrimping van de Topdivisie niet geweest; aan het eind van het seizoen waren er wel twee degradanten: Uralec-ARMA FK Oral en Yassı FK Turkistan moesten een stapje terug doen.

Clubs

Kaart

Eindstand

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten

1 Wedstrijdresultaat ongeldig verklaard; reglementaire thuisoverwinning, zonder doelpunten.

Topscorers

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 1994

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 1994